Stati Uniti d'America
 Pittsville – città della Contea di Wicomico, Maryland
 Pittsville – città della Contea di Wood, Wisconsin